Diese Liste gibt einen Überblick über die Mitglieder des Thüringer Landtags in der Deutschen Demokratischen Republik in der 2. Wahlperiode vom 3. November 1950 bis zum 18. Juni 1952.

Die Landtagswahl fand am 15. Oktober 1950 statt.

Zusammensetzung

Präsidium 
 Präsident des Landtags August Frölich (SED)
 Vizepräsident:August Bach (CDU)
 Vizepräsident: Paul Erich Blank (LDP)Margarete Arnhold (LDP)ab September 1951
 Vizepräsident: Egbert von Frankenberg und Proschlitz (NDPD) Hans Luthardt (NDPD) ab September 1951
 Vizepräsident: Wilhelm Schröder (DBD)
 Vizepräsident: Paul Wojtkowski (FDGB)
 Beisitzer Lilian Löblich (FDJ)
 Beisitzer  Irmgard Thomas (DFD) Karl Tümmler (Kulturbund) ab Juli 1951

Fraktionsvorsitzende 
 Fraktion der SEDRichard Eyermann
 Fraktion der LDPKurt Picht
 Fraktion der CDUWerner Gast
 Fraktion der NDPDErnst-Herbert Förster
 Fraktion der DBDHerbert Hoffmann
 Fraktion des FDGBGünther Heinß
 Fraktion der FDJ/VVNGünther Heymann
 Fraktion der VdgB/KBFritz Singer
 Fraktion des DFD/KGLucie Neupert

Ausschüsse 

Neben den insgesamt 16 Plenarsitzungen erfolgte die Arbeit in den Ausschüssen:

Abgeordnete

Literatur 
 Die Mitgliederliste basiert auf der Auswertung der Sitzungprotokolle des Landtags. Diese enthalten kein Abgeordnetenverzeichnis.
 Martin Broszat, Gerhard Braas, Hermann Weber: SBZ-Handbuch. 1993, ISBN 3486552627.
 Herbert Gottwald: Der Thüringer Landtag 1946–1952. Schriften zur Geschichte des Parlamentarismus in Thüringen, Heft 5. 1994, S. 81–99.
 Rita Pawlowski: Unsere Frauen stehen ihren Mann. Frauen in der Volkskammer der DDR 1950 bis 1989. S. 17 (Margarete Arnold), S. 213 (Lydia Poser), S. 252 (Milly Schmidt).

Einzelnachweise 

 02
Thüringer Landtag (1946–1952)